Schatten der Angst ist der Titel folgender Filme:
 Schatten der Angst (1970) (Fragment of Fear), britischer Spielfilm von Richard C. Sarafian (1970)
 Tatort: Schatten der Angst, deutscher Fernsehfilm von Martin Eigler (2008)

Siehe auch:
 Im Schatten der Angst, Begriffsklärung